Huhtajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Huhtajärvet, sjö i Pajala kommun, 
Huhtajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749180-178649), sjö i Pajala kommun,  (9,29 ha)
Huhtajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750759-178857), sjö i Pajala kommun,  (4,16 ha)
Huhtajärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,04 ha)
Huhtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753525-177881), sjö i Kiruna kommun, 
Huhtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753548-177899), sjö i Kiruna kommun, 
Iso Huhtajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (10,6 ha)
Pikku Huhtajärvi, sjö i Kiruna kommun,

Se även
Svedjesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn